Plaats in Indonesië
 Sukaraya (Karangbahagia), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java
 Sukaraya (Batu Raja Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukaraya (Suku Tengah Lakitan Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra